Villena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villena (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Villena (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar